Wastlmühle ist der Ortsname von

 Wastlmühle (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Wastlmühle (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wastlmühle (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern